Taymouth bezeichnet die Mündung des Flusses Tay in Schottland und steht darüber hinaus für:

 Taymouth (New Brunswick),  Ort in Kanada
 Taymouth Township (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten

siehe auch
 Taymouth Castle, Schloss in Schottland
 Stundenbuch von Taymouth (Taymouth Hours), Buch aus dem englischen Mittelalter 1325–40